Maranini – cognome italiano
 Giuseppe Maranini – giurista, politico e pubblicista italiano
 Lorenza Maranini – linguista italiana
 Paolo Maranini – giornalista e sindacalista italiano